Der Kanton Niolu-Omessa war bis 2015 ein französischer Kanton des Arrondissements Corte, im Département Haute-Corse der Region Korsika. Sein Hauptort war Calacuccia.

Der Kanton war 358,34 km² groß und hatte 1943 Einwohner (1999), was einer Bevölkerungsdichte von 5 Einwohnern pro km² entsprach.

Er gehörte zur Region Niolu und bestand aus folgenden Gemeinden:

Nioluomessa
Aufgelöst 2015